Memorie di un impostore (This Boy's Life) – romanzo di Tobias Wolff del 1989
 Voglia di ricominciare (This Boy's Life) – film del 1993 diretto da Michael Caton-Jones